SEK steht als Abkürzung für:

 Schwalm-Eder-Kreis, ein Landkreis im Regierungsbezirk Kassel in Nordhessen
 Schwedische Krone, als Währungscode nach ISO 4217
 Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, ehemaliger Name für den Zusammenschluss der reformierten Landeskirchen (Kantonalkirchen) und der Evangelisch-Methodistischen Kirche in der Schweiz, heute Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz mit Sitz in Bern
 sehr ernsthafter Kletterer, Sportklettern#Schwierigkeitsklettern
 SEK-Trickfilmstudio, nordkoreanisches Studio
 Sekundarstufe, Alterseinteilungen in der Schule
 Sidirodromoi Ellinikou Kratous (Eisenbahnen des griechischen Staates), Vorläufer der Organismos Sidirodromon Ellados (OSE)
 Sondereinzelkosten, Einzelkosten, die in unregelmäßiger Höhe und Abständen anfallen (im Unterschied zu Fixkosten)
 Spezialeinsatzkommando, eine Spezialeinheit der deutschen Polizei (umgangssprachlich, aber nicht korrekt, auch „Sondereinsatzkommando“)
 Spezialisierte Einsatzkräfte Marine (SEK M), hierzu gehörten Kampfschwimmer und Minentaucher der Deutschen Marine
 Spieleentwicklungskombinat GmbH, auch bekannt als SEK-Ost, ehemaliger deutscher Spieleentwickler, Sitz in Berlin-Kreuzberg

SE-K steht als Abkürzung für:

 Blekinge län, Provinz (län) im Süden Schwedens, die die gesamte historische Provinz Blekinge umfasst nach ISO 3166-2

Sek. steht als Abkürzung für:

 Sekunde, im umgangssprachlichen, inoffiziellen Deutsch, das korrekte Einheitenzeichen für Sekunde lautet s

Siehe auch:
 SÄK
 Seck (Begriffsklärung)
 SEC

Abkürzung